Името Остра могила носят две български села:

 Остра могила (Област Сливен)
 Остра могила (Област Стара Загора)